Rhodophora puede referirse a:

 un sinónimo del género Rosa (ver Anexo:Sinonimia de Rosa); o
 un sinónimo del género Schinia.